Заложане:

 Заложане — деревня в Биртяевском поселении Котельничского района Кировской области.
 Заложане — деревня в Покровском поселении Котельничского района Кировской области.
 Заложане — упразднённая в 2002 году деревня в Верхошижемском районе Кировской области.